Коновалиха — название населённых пунктов в России:

 Коновалиха — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Коновалиха — деревня в Большеуковском районе Омской области.